Никола́й Фёдорович Жва́вый (3 марта 1938, станица Старощербиновская, Краснодарский край — 14 декабря 2012, Тюмень) — доктор медицинских наук, профессор, ректор Тюменской государственной медицинской академии (1977—1998).

Биография 
В 1961 году окончил Омский медицинский институт. Работал ассистентом, доцентом, профессором кафедры анатомии, а также деканом факультета Омского медицинского института. 

С 1974 года доктор медицинских наук.

В 1977—1998 годах — ректор Тюменского медицинского института (академии). 

С 1998 года заведовал кафедрой нормальной анатомии Тюменской медицинской академии.

Был  одним из попечителей благотворительного фонда «Духовность и здоровье», построившего в Тюмени Храм иконе Божией Матери «Целительница».

Умер 14 декабря 2012 году. Похоронен в Тюмени на Червишевском кладбище-2.

Семья 
Жена — Вероника Германовна Жвавая, преподаватель анатомии. Дети:
 Пётр (род. 13.2.1961) — кандидат медицинских наук, директор Тюменского медицинского колледжа;
 Павел — кандидат медицинских наук, главный врач поликлиники.

Научная деятельность 
Автор более 200 научных работ.

Избранные труды

Награды и признание 
 медаль «За освоение недр Западной Сибири»
 орден Дружбы народов
 орден Почёта (1997)
 медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением»
 почётная грамота Губернатора Тюменской области (2008) — за большой вклад в организацию и становление высшего медицинского образования Тюменской области и в связи с 70-летием со дня рождения
 международная персональная награда «Эртсмейкер» — «Человек, определяющий лицо планеты» (1997) — в номинации «За мудрость и гибкость политики управления».

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники вузов Омска
Медики по алфавиту
Анатомы по алфавиту
Анатомы России
Анатомы СССР
Ректоры вузов Тюменской области
Преподаватели Сибирского государственного медицинского университета